Malawki – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim, w sielsowiecie Horanie.
 Malawki – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorski, w sielsowiecie Miory.
 Malawki – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Przebrodzie.